Zboralski ist der Familienname folgender Personen:
 Joerg Zboralski (1967–2014), deutscher Bildender Künstler und Theaterregisseur
 Waldemar Zboralski (* 1960), polnischer LGBT-Aktivist